Держанівська сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Держанівська сільська рада — Чернігівська область, Носівський район